Amalda är ett släkte av snäckor. Amalda ingår i familjen Olividae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Amalda